Theodorus I van Alexandrië, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (607-609)
 paus Theodorus I, paus (642-649)
 Theodorus I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (677-679)
 Theodoros I Laskaris, keizer van Nicaea (1204/05-1222)
 Theodoros Komnenos Doukas, despoot van Epirus (1214-1230)